Nurmisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aikonmaa och Nurmes, ö, Satakunta, Raumo, 
 Nurmisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,83, long 27,72), 
 Nurmisaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Nurmisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Nurmisaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Nurmisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,79, long 27,91), 
 Nurmisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,71, long 29,26), 
 Nurmisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,02, long 27,95), 
 Nurmisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Nurmisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,13, long 27,30), 
 Nurmisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,53, long 29,28), 

Robotskapade Finlandförgreningar